Ермак — село в Нововаршавском районе Омской области России. Административный центр Ермаковского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило образованное «Ермаковское сельское поселение».

География 
Село находится в юго-восточной части региона, на р. Татарка.

Абсолютная высота — 92 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1032 человек мужчин — 473, женщин — 559 (45,8	и 54,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 68 % от общей численности населения в 1086 чел..

Инфраструктура 
В селе функционируют Ермаковская средняя общеобразовательная школа, администрация поселения, Отделение почтовой связи 646845 по ул. Молодёжная, 19.

Транспорт 
Автодорога «Нововаршавка — Ермак» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-292) длиной 37,00 км..

Остановка общественного транспорта «Ермак».

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нововаршавского района